Марцинковський Володимир Альбінович — доктор технічних наук, професор Сумського державного університету.
 Марцинковський Ігор Павлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища